Nikolaitor bezeichnet:

 Nikolaitor (Bautzen)
 Nikolaitor (Eisenach)
 Nikolaitor (Wien)